FYC est un sigle qui peut désigner :
 Fine Young Cannibals, un groupe britannique tendance pop/new wave ;
 , un cours d'introduction à la rédaction dans les collèges américains.